Vorsti ist der Name zweier Dörfer in Estland:

 Vorsti im Kreis Jõgeva: Vorsti (Jõgeva)
 Vorsti im Kreis Lääne-Viru: Vorsti (Lääne-Viru)